Geodet kan syfta på:

 Geodet (matematik) – en kurva som uppfyller villkoret att längden av varje tillräckligt kort avsnitt av kurvan har minimal längd
 Geodet – en forskare inom geodesi